Балакта может означать:
 Балакта — река в Бурятии, приток Тиссы;
 Балакта — улус в Окинском районе Бурятии.